Читторгарх:

 Читторгарх — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан, административный центр округа Читторгарх.
 Читторгарх — округ в индийском штате Раджастхан.